Никола́й Корни́лов:
 Корнилов, Николай Александрович (1930—2017) — учёный-полярник, Герой Социалистического Труда.
 Корнилов, Николай Васильевич (1940—2019) — советский и российский врач, травматолог-ортопед, заслуженный деятель науки РФ.
 Корнилов, Николай Изосимович (1932—2011) — художник и коллекционер.
 Корнилов, Николай Михайлович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.